Джорда́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джордани, Джузеппе (1751—1798) — итальянский композитор.
 Джордани, Клаудия (род. 1955) — итальянская горнолыжница.
 Джордани, Луиджи (1822—1893) — итальянский кардинал, архиепископ Феррары (1877—1893).
 Джордани, Пьетро (1774—1848) — итальянский писатель.
 Джордани, Томмазо (1733—1806) — итальянский композитор.